A Equipe Baamense de Copa Davis representa Bahamas na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Bahamas Lawn Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe de Baamense)

Bahamas